Karol I Wielki (742–814) – król Franków 768–814, cesarz 800–814
 Karol I Dobry (ok. 1080/1086–1127) – hrabia Flandrii 1119–1127
 Karol I Andegaweński (1227–1285) – król Neapolu 1266–1285 i Sycylii 1266–1282
 Karol I Robert (1288–1342) – król Węgier 1308–1342
 Karol I Łysy (1294–1328) – król Nawarry 1322–1328; król Francji jako Karol IV
 Karol I Grimaldi (zm. 1357) – władca Monako 1331–1357
 Karol I (1316–1378) – król Czech 1346–1378 i hrabia Luksemburga 1346–1354; cesarz rzymsko-niemiecki jako Karol IV
 Karol I Tocco (zm. 1429) – despota Epiru 1399–1429
 Karol I de Burbon (1401–1456) – książę Burbonii 1434–1456
 Karol I (1408/1409–1470) – król Norwegii 1449–1450; król Szwecji jako Karol VIII
 Karol I (1425?–1475) – margrabia Badenii 1453–1475
 Karol I Zuchwały (1433–1477) – książę Burgundii 1467–1477
 Karol I Wojownik (1468–1490) – książę Sabaudii 1482–1490, tytularny król Cypru i Jerozolimy
 Karol I Podiebradowicz (1476–1536) – książę oleśnicki 1495–1536 i ziębicki 1498–1536
 Karol I (1500–1558) – król Kastylii i Leónu, Aragonii, Sycylii 1516–1556, arcyksiążę Austrii 1519–1521; cesarz rzymsko-niemiecki jako Karol V
 Karol I (1540–1610) – książę Meklemburgii-Güstrow 1603–1610
 Karol I Wittelsbach (1560–1600) – książę Palatynatu-Zweibrücken-Birkenfeld 1569–1600
 Karol I Liechtenstein (1569–1627) – książę Liechtensteinu 1608–1627
 Karol I Stuart (1600–1649) – król Anglii i Szkocji 1625–1649
 Karol I Ludwik (1617–1680) – elektor Palatynatu 1648–1680
 Karol I Heski (1654–1730) – landgraf Hesji 1670–1730
 Karol I (1713–1780) – książę Brunszwiku 1735–1780
 Karol I (1716–1788) – książę Parmy 1731–1735; król Hiszpanii jako Karol III
 Karol I (1839–1914) – książę 1866–1881, król Rumunii 1881–1914
 Karol I Dyplomata (1863–1908) – król Portugalii 1889–1908
 Karol I Habsburg (1887–1922) – cesarz Austrii 1916–1918; król Czech jako Karol III i Węgier jako Karol IV